Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Boliwaryjskich 2013 odbyły się w peruwiańskim mieście Chiclayo w dniach 17–27 listopada 2013 roku.

Piłka ręczna w programie tych zawodów pojawiła się po raz pierwszy. W zawodach zwyciężyli Wenezuelczycy i Paragwajki

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Igrzyska Boliwaryjskie 2013
2013 w piłce ręcznej
Piłka ręczna na igrzyskach boliwaryjskich